Olympiska spelen (OS) 1952 betyder:
Olympiska sommarspelen 1952, som anordnades i Helsingfors i Finland
Olympiska vinterspelen 1952, som anordnades i Oslo i Norge